Der Southern Capital Cup 2008 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 30. August 2008 in Almaty stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 20 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 19 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Almaty